A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es év hatodik  mérkőzését a Németország ellen játszotta 2022. szeptember 23-án. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 973. mérkőzése. A mérkőzés a 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája A ligájának ötödik fordulója volt.

Helyszín 
A találkozó a lipcsei Red Bull Arénában került megrendezésre.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Források: ,

Keretek 
: A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek.

Tabella a mérkőzés előtt 
<onlyinclude>

A mérkőzés

Az összeállítások 

A mérkőzés érdekességei
 Egyperces gyászszünettel kezdődött a találkozó, a július 21-én 85 évesen elhunyt Uwe Seeler emlékére és tiszteletére.
 Újoncot avatott ezen a mérkőzésen a magyar nemzeti tizenegy: Kerkez Milos, a holland AZ Alkmaar 18 esztendős védője először húzta magára a felnőtt válogatott mezét.
 A német nemzeti együttes a mérkőzést megelőzően hazai pályán még nem kapott ki a Nemzetek Ligájában: 2 győzelem – Ukrajna és legutóbb Olaszország ellen – mellett 5-ször végzett döntetlenre, a gólkülönbsége 15–10 volt.
 Gulácsi Péter ötvenedik alkalommal volt magyar A-válogatott.
 A négyszeres világbajnok németek játékoskeretének összértéke a Transfermarkt szerint 818 millió euró, vagyis csaknem a kilencszerese a magyar válogatotténak, amely 93,45 millió euró.
 Idegenben hivatalos mérkőzésen korábban egyszer sikerült a magyaroknak legyőzni Németországot – 1911-ben Münchenben 4:1-re – és kétszer az NSZK-t – 1985-ben Hamburgban 1–0-ra, majd 2004 júniusában a portugáliai Eb előtt Kaiserslauternben – Torghelle Sándor duplájával – 2–0-ra, mindháromszor felkészülési, illetve korábbi nevén barátságos találkozón.

A mérkőzés statisztikái

Tabella a mérkőzés után

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Német labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Németország ellen
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2022-ben